Werner Linß ist der Name folgender Personen:

* Werner Linß (Fußballspieler) (1937–2012), Fußballspieler in der DDR
 Werner Linß (Mediziner) (1937–2022), deutscher Anatom und Hochschullehrer